Села:
 Золотарівка — Донецька область, Шахтарський район
 Золотарівка — Кіровоградська область, Світловодський район
 Золотарівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Золотарівка — Луганська область, Щастинський район
 Золотарівка — Полтавська область, Кобеляцький район
 Золотарівка — Сумська область, Тростянецький район